Bildungsplan bezeichnet:

 in der deutschen Bildungspolitik Unterrichtsabläufe und -inhalte, siehe Lehrplan
 in der Schweiz die Festlegung von Ausbildungsinhalten, siehe Bildungsplan (Schweiz)